Старохопёрское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в составе Балашовского района Саратовской области. Административный центр — село Старый Хопёр. На территории поселения находятся 3 населённых пункта — 1 село, 2 посёлка .

Населённые пункты 
 село Старый Хопёр — административный центр;
 посёлок Луговое;
 посёлок Орехово.

Главой поселения является Морковской Сергей Иванович.

Примечания

Ссылки 
 Старохопёрское муниципальное образование на сайте Балашовского района

Сельские поселения Саратовской области
Муниципальные образования Балашовского района